

Patronyme 

 James Petras (1937-), professeur émérite de sociologie à l'université d'État de New York à Binghamton ;
 Kim Petras (1992-), auteure-compositrice-interprète allemande.

Petráš est un nom de famille d'origine slovaque qui peut faire référence à :
  (1986-), footballeur slovaque ;
 Ladislav Petráš (1946-), footballeur slovaque ;
 Martin Petráš (1979-), footballeur slovaque ;
  (1979-), footballeur slovaque ;
 Ro Man Petráš (2000-), mannequin slovaque.

Prénom 
Petras est un prénom masculin.

Toponyme 
 Petras (Crète), un ancien palais minoen.